Hallomenus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1794. Enligt Catalogue of Life ingår Hallomenus i familjen skinnsvampbaggar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen brunbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skinnsvampbaggar
Hallomenus